Cieslak oder Cieślak ist der Familienname folgender Personen:

 Czesława Cieślak (1938–2011, Künstlername: Violetta Villas), polnische Chanson- und Schlagersängerin
 Jadwiga Jankowska-Cieślak (* 1951), polnische Schauspielerin
 Johannes Cieslak (1914–2003), Präses der Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens
 Jürgen Cieslak (* 1942), deutscher Ofensetzer und Denkmalpfleger, Sohn von Johannes Cislak
 Katarzyna Cieślak (1956–1997), polnische Kunsthistorikerin

 Stefan Cieślak († 2013), polnischer Fotograf
Siehe auch:
 Cieślak Point